Міссе́кль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 27 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 60 осіб у працездатному віці (15-64 років) 47 були активні, 13 — неактивні (показник активності 78,3%, у 1999 році було 79,1%). З 47 активних працювало 37 осіб (22 чоловіки та 15 жінок), безробітних було 10 (4 чоловіки та 6 жінок). Серед 13 неактивних 1 особа була учнем чи студентом, 8 — пенсіонерами, 4 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Міссекль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн